Alhucemas es una ciudad en Marruecos. Además, puede referirse a:

Geografía
 Provincia de Alhucemas, provincia de Marruecos cuya capital es la ciudad de Alhucemas
 Tánger-Tetuán-Alhucemas, región de Marruecos que incluye la provincia de Alhucemas
 Taza-Alhucemas-Taunat, antigua región de Marruecos, disuelta en 2015
 Parque nacional de Alhucemas, parque nacional ubicado en la provincia homónima
 Islas Alhucemas, islas mediterráneas bajo dominio español, ubicadas frente a la costa de Marruecos
 Peñón de Alhucemas, islote perteneciente a las islas mencionadas

Otros
 Desembarco de Alhucemas (1925), desembarco militar español en el contexto de la guerra del Rif
 Terremoto de Alhucemas (2016), terremoto en el mar de Alborán
 Marquesado de Alhucemas, título nobiliario español
 Alhucemas (película) (1948), película bélica española